Icare (ICARE) steht für
Icare, Solarflugzeug, s. a. Icaré II
Institute for Clean and Renewable Energy,  Chinesisch-Europäisches Institut für Saubere und Erneuerbare Energie